Manuel Luís Osório
Ou ainda:
Estação General Osório
General Osório (Uberlândia)
Praça General Osório - desambiguação

Desambiguação